Gotzon Mantuliz Dudagoitia (Guecho, Vizcaya, País Vasco, España; 10 de agosto de 1988) es un diseñador, modelo, colaborador, presentador de televisión, y aventurero español, conocido principalmente por ser el ganador de la quinta edición del reality show de la cadena autonómica vasca EITB, El conquistador del fin del mundo.

Colabora como tertuliano en el programa asociado de El conquistador del fin del mundo: "El Conquis: La aventura", dirigido por el periodista vasco Patxi Alonso; dirige como presentador el concurso "El juego del Conquistador"; y es colaborador en Zapeando en una sección dedicada a deportes.

Biografía

Infancia, juventud y educación 
Gotzon Mantuliz Dudagoitia nació el 10 de agosto de 1988 en Guecho, Vizcaya, pero reside en Barrica desde su infancia más temprana. Cursó primaria, educación secundaria y bachiller en el colegio Gaztelueta, en Lejona. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela Universitaria de Enfermería de Lejona de la Universidad del País Vasco (UPV), por la cual es diplomado en enfermería desde el año 2010. En su afán por interesarse siempre por aprender cosas nuevas, mostró siempre un interés desmesurado por la aventura. Quizás por ello, con 16 años decide, por dos meses, viajar hasta Irlanda para trabajar en un supermercado de la cadena británica Tesco. Sus inquietudes le han llevado siempre a compaginar sus estudios con otros trabajos. Ha sido pintor, dependiente de una tienda de surf, camarero en una de las discotecas más importantes del País Vasco como The Image Club, diseñador gráfico o guía de viajes de aventura para la agencia Club Marco Polo, entre otras cosas. Su pasión por la ropa y el diseño le llevaron a embarcarse en un nuevo proyecto: la creación de una marca ecológica que lleva por nombre Hakaö y con la que destina parte de los beneficios a luchar por causas benéficas en favor del medioambiente y los animales. El viajar se ha convertido a lo largo de los años en otra de sus verdaderas pasiones. Ha recorrido buena parte de Europa, Turquía, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Tailandia… entre otros recónditos lugares.

El conquistador del fin del mundo: 5.ª edición (2009) 

En 2009 decide apuntarse al programa más exitoso de ETB, El conquistador del fin del mundo. Lo hizo con la única intención de ponerse a prueba, de conocer los límites de su cuerpo y ver hasta dónde era capaz de llegar. Su carácter afable y una excelente forma física le convirtieron en el ganador más meritorio del concurso, superando cinco durísimos duelos y batiendo todos los récords del programa. Poco imaginaba lo que su aparición en televisión le iba a reportar al joven concursante.
 
Tras la emisión de la final -hasta 500.000 espectadores llegaron a conectar con el último programa a lo largo de las dos horas y media de emisión-, Gotzon se convirtió en una imagen muy conocida en el ámbito vasco. La audiencia le reconoció como el favorito del público con un 85% de los votos.

Después de El conquistador del fin del mundo 
Durante las próximas semanas, Gotzon visitó la mayor parte de los platós de la cadena vasca, concedió entrevistas a los principales informativos del País Vasco y su imagen se convirtió en reclamo para los adolescentes y padres, que vieron en él un ejemplo de buenos valores.

Gotzon Mantuliz. Diario de un conquistador 
Su paso por el concurso le abrió las puertas a nuevos proyectos, como el de recoger en un libro su experiencia en el reality de aventuras. De la mano del periodista donostiarra Gorka Larrumbide dio forma a la historia novelada ‘Gotzon Mantuliz. Diario de un conquistador’. Fue todo un éxito de ventas en el País Vasco, copando durante varias semanas las listas de los más vendidos y recibiendo muy buenas críticas de la prensa especializada.

Actividad como modelo 

Su imagen fresca y desenfadada le han llevado a iniciarse como modelo, colaborando y trabajando con grandes profesionales de la fotografía como Lucho Rengifo, Pedro Usabiaga o Carlos Hernández, advirtiendo sus grandes posibilidades. Gotzon ha colaborado ya con marcas importantes como Xtg y Hugo Boss. Gotzon ha sido imagen de las marcas Vans y Reef, y actualmente, trabaja con la compañía Electric Visual. 
Ha participado en desfiles solidarios ejerciendo de modelo y pasando ropa para marcas deportivas como Nike. Ha sido la imagen durante dos años del lanzamiento de la camiseta naranja de Euskaltel para el Tour de Francia. Y también, ha ejercido como jurado en los certámenes de Miss y Mister Euskadi. Gotzon fue imagen de la campaña publicitaria llevada a cabo por El Diario Vasco prestando su imagen para unas camisetas promocionales sobre El conquistador del fin del mundo, que se agotaron rápidamente.

Colaboraciones televisivas 
Actualmente, compagina su trabajo como modelo colaborando en uno de los programas de mayor éxito en EITB ‘El Conquis: la aventura’, que conduce Patxi Alonso. Asimismo, cada semana presenta su propio programa a través de la web de EITB, ‘El juego del Conquistador’.

Ha recibido varias propuestas de las cadenas nacionales de televisión. Una de ellas, participar en Supervivientes 2011 de Telecinco en calidad de famoso, oferta que rechazó y cuyos motivos explicó en su web. En 2019 fue fichado como colaborador del programa Zapeando (La Sexta).

Colaboración en espacios periodísticos y revistas 

Portada de la revista "We think" en 2010, de carácter juvenil y de moda. 
Portada de la revista semanal "On" en marzo de 2011, centrada en contenidos culturales y televisivos. 
Portada de la revista "943 magazine" del mes de marzo de 2011 en un número dedicado a la moda.

AventúraT 
Su carácter aventurero le han llevado a crear, desde su página web oficial una sección llamada ‘AventúraT’ donde sus seguidores le proponen retos que él trata de superar y que presenta con potentes y espectaculares vídeos y fotografías. Ya ha nadado entre tiburones, ha comido insectos en Tailandia, se ha lanzado al vacío desde un puente de 65 metros realizando goming o ha sobrevolado la costa vizcaína en parapente, entre otras cosas.

 Temporada 1 
 Inmersión con tiburones
 Manjares tailandeses 
 Vuelo en parapente
 Puenting y Goming
 Guarrindongadas con David de Jorge

Televisión 
 
"El conquistador del fin del mundo" (ETB2) (2009)
"Aconcagua: la aventura" (ETB2) (2010)
"Ni más ni menos" (ETB2) (2010)
"Vaya Semanita" (ETB2) (2010)
"El Conquis: la aventura" (ETB2) (2011)
"El juego del Conquistador" (ETB2) (2011)
 "Safari Wazungu" (ETB2) (reality show de un safari en África) (2016)
"Operacion Triunfo 2018" (TVE) como entrenador de los concursantes (2018)
"Zapeando" (La Sexta) (2019-2021)

Bibliografía 
 "Gotzon Mantuliz. Diario de un conquistador" (Escrito junto a Gorka Larrumbide en 2010)

Referencias 

https://web.archive.org/web/20120615114232/http://www.gotzonmantuliz.com/biografia.htm
https://archive.is/20130308044450/http://www.deia.com/2010/02/09/ocio-y-cultura/comunicaci%C3%B3n/diario-de-un-conquistador-aventuras-desventuras-y-exitos-de-gotzon-mantuliz-en-el-fin-del-mundo-2
http://www.eitb.eus/es/television/programas/el-conquistador/videos/detalle/2863600/video-gotzon-mantuliz-nos-mostrara-otro-lado-conquis-eitbeus/
https://archive.is/20130411123620/http://www.noticiasdealava.com/2011/02/11/ocio-y-cultura/comunicacion/gotzon-mantuliz-el-gran-conquistador-en-on
http://www.agapea.com/libros/GOTZON-MANTULIZ-DIARIO-DE-UN-CONQUISTADOR-isbn-8499232248-i.htm
https://archive.is/20121202092000/carlosbcnblog.wordpress.com/2011/03/03/making-of-gotzon-mantuliz/

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de Gotzon Mantuliz
 Canal personal de Gotzon Mantuliz en YouTube
 Facebook oficial de Gotzon Mantuliz
 

Presentadores de televisión de España
Nacidos en Guecho